Warrensburg est le nom de plusieurs localités aux États-Unis :

 Warrensburg (Illinois) ;
 Warrensburg (Missouri) ;
 Warrensburg (New York) ;
 Warrensburg, census-designated place située dans l’État de New York.